Lijst van rijksmonumenten in Broekhuizen (Drenthe)
Lijst van rijksmonumenten in Broekhuizen (Horst aan de Maas)